Greth steht für
 Greth, ein historisches Gebäude in Überlingen, mit diesem Namen auch in anderen Städten in der Bodenseeregion, z. B. Stein am Rhein

Greth ist der Familienname von
 Carl von Greth (1754–1827), Festungskommandant von Temeswar
 Julius Greth (1824–1903), deutscher Zeichner, Lithograph und Maler 
 Werner Greth (1951–1982), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Grät
 Gret
 Gredt
 Gred
 Kreth